Biografia
Cartes d'Esparta, un escultor
 Geografia:
 Municipi de Cantabria, vegeu Cartes (Cantàbria)
 Jocs
Joc de cartes